Урлауб () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Урлауб, Егор Фёдорович (Иоганн Георг Кристиан Урлауб; 1844—1914) — российский живописец баварского происхождения.
 Урлауб, Иван Яковлевич (1856—1936) — предприниматель, оптик-механик, купец 2-й гильдии.
 Урлауб, Людвиг Яковлевич (1851—1897) — архитектор, академик Императорской Академии художеств. 
 Урлауб, Татьяна Людвиговна (более известна как Татьяна Львовна Пиле́цкая; род. 1928) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР.
 Фарин Урлауб (настоящее имя Ян Ульрих Макс Феттер; род. 1963) — немецкий рок-музыкант, певец и гитарист.